City of Canterbury – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Kent
 City of Canterbury – jednostka samorządowa w Australii
 Canterbury – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent

Zobacz też:
 Canterbury (ujednoznacznienie)